Маточкин — русская фамилия. Известные носители:

 Маточкин, Александр Александрович (род. 1978) — российский этнический певец, исполнитель, фольклорист, сказитель, собиратель, аранжировщик, переводчик.
 Маточкин, Евгений Палладиевич (1942—2013) — российский учёный, искусствовед, художник, музыкант, исследователь жизни и творчества Николая Рериха.
 Маточкин, Иван Никитич (1899—1973) — советский анатом, профессор, ректор Архангельского государственного медицинского института.
 Маточкин, Юрий Семёнович (1934—2006) — российский учёный, экономист, политик и государственный деятель.